Dnjeprowskoje () ist ein Name russischer Orte:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Dnjeprowskoje, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk (Friedrichsruh, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Dnjeprowskoje, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk (Lonschken, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 in der Oblast Smolensk:
 Dnjeprowskoje (Smolensk), Dorf im Rajon Nowodugino

siehe auch: Dniprowske